Peter Petrow ist der Name folgender Personen:

* Peter Petrowitsch Petrow, Taufname von Abraham Petrowitsch Hannibal (~1696–1781), Prinz von Eritrea und Gouverneur von Reval

Siehe auch:
 Peter Petroff (1919–2003), bulgarisch-amerikanischer Ingenieur, Erfinder und Abenteurer
 Petar Petrow